Patzek ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Patzek (* 1948), deutsche Althistorikerin
 Martin Patzek (* 1944), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Pacek